Twardowski est un patronyme porté par :

 Kazimierz Twardowski  (1866-1938), un  philosophe polonais
 Fritz von Twardowski (1890-1970), un diplomate allemand
 Hans Heinrich von Twardowski (1898-1958), un acteur allemand
 Jan Twardowski (1915-2006), un prêtre et poète polonais
 Romuald Twardowski (1930- ), un compositeur polonais
 Marek Twardowski (1979- ), un kayakiste polonais 

Homonymie de patronyme